Marengo kan syfta på:
 Slaget vid Marengo – ett fältslag vid den italienska staden Marengo 14 juni 1800 
 Kyckling Marengo – en maträtt
 Marengo (häst) – en ridhäst åt Napoleon Bonaparte
 Marengo (djur) – ett släkte i familjen hoppspindlar

Geografi

Algeriet 

 Hadjout, ort, Tipaza,

Italien 

 Spinetta Marengo, ort i Lombardiet, Provincia di Mantova,

USA 

 Marengo (ort i USA, Indiana), Crawford County, 
 Marengo, Iowa, countyhuvudort, Iowa County, 
 Marengo, Illinois, ort, McHenry County, 
 Marengo (ort i USA, Ohio), Morrow County, 
 Marengo (ort i USA, Wisconsin), Ashland County, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar